Mwera peut désigner :
 les Mwera, une population de Tanzanie
 le mwera, une langue bantoue
 Mwera, Zanzibar, un village sur l'île de Unguja, Zanzibar